Le miel est plus doux que le sang est le titre de deux tableaux peints par Salvador Dalí :
 Le miel est plus doux que le sang, tableau de 1927
 Le miel est plus doux que le sang, tableau de 1941